Deborah Carthy-Deu – modella portoricana
 Hugh Carthy – ciclista su strada britannico
 Martin Carthy – chitarrista e cantante inglese